CO poate fi:
 Cobalt, element chimic cu simbolul Co
 Columbia, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .co, domeniu de internet de nivel superior, pentru Columbia
 Colorado, codul poștal al acestui stat SUA
 Como, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba corsicană, codul ISO ISO 639-1
 Continental Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Monoxid de carbon, formula chimică: CO
 Company, cuvântul englez pentru companie, sufix în numele multor companii (exemplu: JPMorgan Chase & Co)